Zaretsjny ("achter de rivier") is een Russische geografische naam. Er zijn twee grote plaatsen met deze naam:
 Zaretsjny (oblast Penza) (gesloten stad)
 Zaretsjny (oblast Sverdlovsk) (ex-gesloten stad)
 Zaretsjny (Boerjatië), nederzetting met stedelijk karakter in de Russische autonome deelrepubliek Boerjatië
En de vulkaan de Zaretsjny die zich bevindt op de Koerilen:
Zaretsjny (vulkaan)